La locuzione latina Instar montis equum, tradotta letteralmente, significa cavallo [enorme] come una montagna. (Virgilio, Eneide, lib. II, v. 15).

Enea parla del famoso cavallo di legno che Ulisse, ispirato da Atena, aveva fatto costruire come stratagemma per introdurre i guerrieri achei all'interno delle mura di Troia. Il cavallo era così grande che per farlo entrare in città vennero demolite le porte Scee.

Voci correlate
 Locuzioni latine

Frasi dell'Eneide